Bank Polski – bank emisyjny i kredytowy działający w latach 1828–1885 w Królestwie Polskim
 Bank Polski Spółka Akcyjna – bank prywatny z prawem emisji z siedzibą w Warszawie, założony 20 stycznia 1924

Zobacz też 
 Narodowy Bank Polski
 Reduta Bank Polski
 PKO Bank Polski